Periktioné (řecky Περικτιόνη) může být:

 matka řeckého filosofa Platóna
 řecká filosofka ve 2. století

Reference